Juel Werner ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Juel Werner (* 1997), dänischer Schauspieler, siehe Jonathan Werner Juel 
 Sarah Juel Werner (* 1992), dänische Schauspielerin